Götsch oder Goetsch ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Götsch, deutsche Journalistin
 Christa Goetsch (* 1952), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Daniel Goetsch (* 1968), Schweizer Schriftsteller
 Freimut Götsch (* 1938), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Georg Götsch (1895–1956), deutscher Musikpädagoge
 Joseph Götsch (1728–1793), Bildhauer des Rokoko
 Monika Goetsch (* 1967), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Otto Goetsch (1900–1962), Polizeipräsident von Düsseldorf

 Rudolf Goetsch (1876–1945), deutscher Richter
 Ueli Götsch (1925–2017), Schweizer Politiker (SP) und Journalist
 Wilhelm Goetsch (1887–1960), deutscher Zoologe

Siehe auch:

 Götschl
 Göttsch